Espita puede estar refiriéndose a:

 Espita, municipio mexicano del estado de Yucatán. 
 Espita, localidad mexicana ubicaba en el municipio homónimo.
 Espita, un tipo de válvula.

Véase también